Йо́нас Линя́ускас (, , Пабраде Швенчёнского района) — литовский поэт, автор книг для детей; председатель Союза писателей Литвы (с 2002 года), председатель Комиссии по радио и телевидению Литвы (с 2003 года).

Биография 
Родился в Пабраде. Среднюю школу окончил в Кретинге (1973). В 1973—1975 годах учился на филологическом факультете Вильнюсском государственном университете.

С 1975 года работал программистом и экономистом в системе связи. С 1984 года работал старшим экономистом и заместителем председателя в Обществе фотохудожников Литвы.

Работал в редакциях газеты «Комъяунимо теса» (; «Комсомольская правда») и других периодических изданий. В 1989—1995 годах был ответственным секретарём и заместителем редактора в еженедельниках «Литература ир мянас» (; «Литература и искусство») и «7 мяно денос» (; «7 дней искусства»).

В 1995 году был избран секретарём правления Союза писателей Литвы (СПЛ). В 1998 году был назначен заместителем председателя. С 13 декабря 2002 года председатель СПЛ. Был делегирован в состав Комиссии по радио и телевидению Литвы. Председатель Комиссии по радио и телевидению Литвы (с января 2003 года).
Живёт в Вильнюсе.

Первая книга стихов  («Путешествие дождя») издана в 1982 году.

Издания 
 Lietaus kelionė: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1982 (Pirmoji knyga)
 Alyvos prieš vėją: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1986.
 Mieste: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1991.
 Margučių pasaka: eiliuota pasaka / kartu su Aušra Jonikaite. Vilnius: Alna litera, 1992.
 Vandenų abėcėlė: eilėraščiai vaikams. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1993; Vaga, 2003.
 Vilties daina / muzika Gintauto Abariaus, žodžiai Jono Liniausko, aranžuotė Leonido Abario. Vilnius: M.K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas, 1997.
 Vienkiemis: eilėraščiai. Vilnius: Regnum, 1998.
 Vyrai ir klavyrai: eilėraščiai ir dainelės su natomis vaikams / Jonas Liniauskas, Jarekas Cechanovičius. Vilnius: Vaga, 1998.
 Oranžinis čiulptukas, arba Mano pirmas sandėris: pasakos. Vilnius: Vaga, 2002.
 Maža tamsa, arba Augimo nerimas: pasakos. Vilnius: Vaga, 2004.
 Žolės instinktas: poezija. Vilnius: Versus aureus, 2005.
 Voverės ir kitos būtybės: eilėraščiai. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.

Примечания

Ссылки 
 Jonas Liniauskas
 Jonas Liniauskas
Выпускники Вильнюсского университета
Литовские поэты
Поэты Литвы
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Литвы
Детские писатели СССР
Члены Союза писателей Литвы